Il Campionato europeo FIA di Formula 3 2013 è stata la seconda edizione di questo campionato, erede del campionato europeo di F3 disputato tra il 1975 e il 1984, in forma di serie di gare, e proseguito poi, fino al 2002, con la formula della gara unica. Il titolo è stato vinto dal pilota italiano Raffaele Marciello, mentre tra i team ha prevalso la Prema Powerteam.

La prestagione

Calendario
Il calendario della stagione comprendente dieci appuntamenti, da tre gare ciascuno, venne annunciato il 19 dicembre 2012, prima di essere modificato il 28 giugno 2013, con la sostituzione dell'appuntamento previsto al Circuito Paul Ricard con tre gare all'Autodromo di Vallelunga.

Piloti e team

Tutti utilizzano vetture della Dallara e gomme Hankook.

Risultati e classifiche

Gare

Sistema di punteggio

Classifica piloti
(legenda)

La gara 3 a Monza è stata sospesa per cattive condizioni atmosferiche ed è stato assegnato metà punteggio.

† — Il pilota non ha terminato la gara, ma è stato ugualmente classificato avendo completato oltre il 90% della distanza di gara.

Classifica Team
Prima di ogni evento, soltanto due piloti per ogni team sono stati nominati per conquistare punti per la classifica dei team.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 02